Christelijk Sociale Unie (Polen), denktank in Polen.
 Christlich-Soziale Union, politieke partij in Duitsland.